Nystad bezeichnet:

 in der schwedischen Sprache einen Ort in Westfinnland, siehe Uusikaupunki

Nystad ist der Familienname folgender Personen: 

 Claudia Nystad (* 1978), deutsche Skilangläuferin
 Marteline Nystad, norwegische Fotografin